Bent Viscaal (* 18. September 1999 in Allergen, Niederlande) ist ein niederländischer Automobilrennfahrer, der aktuell (Stand ....) in der European Le Mans Series fährt. Davor bestritt er Rennen in der FIA Formel 2, FIA Formel 3, Euroformula Open und spanischen Formel 4.

Karriere

Kartsport 
2010 begann er im Alter von 11 Jahren mit dem Kartsport. Er gewann 2 Meisterschaften.

Formel 4 
Er bestritt die SMP Formel 4 und die Spanische Formel 4 für MP Motorsport. In beiden Meisterschaften belegte er hinter Christian Lundgaard den 2. Rang.

Euroformula Open 
2018 wechselte er in die Euroformula Open mit dem Teo Martin Motorsport Team. Er gewann nur 1 Rennen und holte 11 weitere Podestplätze. Erneut erreichte er den 2. Rang in der Meisterschaft hinter Felipe Drugovich.

FIA Formel 3

2019 
Er ging für HWA Racelab an den Start, erreichte aber nur einmal die Punkte und wurde Fünfzehnter.

2020 
Er wechselte zu MP Motorsport. In Ungarn holte er seinen ersten Podestplatz und 3 Wochen später gewann er in Silverstone sein erstes Rennen. Seine Meisterschaftsplatzierung verbesserte er im Vergleich zum Vorjahr um 2 Positionen.

FIA Formel 2 
In 2021 nahm er neben Marino Satō an der FIA Formel 2 neben Trident teil. Er holte die ersten 2 Podestplätze für das Team in der Modernen Ära in Monza und in Jeddah. Er holte noch zwei weitere Male Punkte und beendete die Saison auf dem 14. Rang.

Statistik

Karrierestationen 

 2010–2016: Kartsport
 2017: SMP Formel 4 (Platz 2)
 2017: Spanische Formel 4 (Platz 2)
 2018: Euroformula Open (Platz 2)
 2018: Spanische Formel 3 (Platz 2)
 2019: FIA Formel 3 (Platz 15)
 2019–2020: MRF Challenge Formula 2000 (Platz 11)
 2020: FIA Formel 3 (Platz 13)
 2021: FIA Formel 2 (Platz 14)
 2022: European Le Mans Series (Platz 6*)
 2022: FIA WEC-LMP2 (Platz 17*)

Einzelergebnisse in der SMP Formel 4

Einzelergebnisse in der Spanischen Formel 4

Einzelergebnisse in der Euroformula Open

Einzelergebnisse in der FIA Formel 3

Einzelergebnisse in der FIA Formel 2

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Einzelergebnisse in der ELMS

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1999
Mann
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Langstrecken-WM-Rennfahrer